L'édition masculine 2003 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 17 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andre Agassi remporte l'épreuve en simple, Roger Federer et Max Mirnyi celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
L'épreuve de double change de format. Jusqu'à l'édition précédente, 48 équipes étaient engagées, dont 16 têtes de série toutes exemptées de . Le tableau comporte cette année 32 équipes, dont 8 têtes de série sans exemption.

Lauréats 
Le double tenant du titre Andre Agassi remporte son  en simple en battant en finale Carlos Moyà. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière de l'Américain. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Roger Federer et Max Mirnyi remportent leur  ensemble en battant en finale Leander Paes et David Rikl. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
En remportant Miami, le local Andre Agassi devient le  à remporter 6 fois un tournoi ATP Tennis Masters Series. Le "Kid de Las Vegas" devient aussi le  à s'imposer 3 fois consécutivement à Miami.

Il s'agit du  depuis son , seuls 4 autres joueurs ont fait mieux avant lui : Rod Laver, Ken Rosewall, Arthur Ashe et Jimmy Connors.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2003) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis masculin en 2003
Tennis en mars 2003
Compétition de tennis à Miami